Uschkalow ist der Familienname von:

 Leonid Uschkalow (1956–2019), ukrainischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller und Essayist
 Oleksandr Uschkalow (* 1983), ukrainischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer